Loei (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Loei, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Loei (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
de Loei (rivier), een rivier in het noordoosten van Thailand.